The Cheyenne Kid – film del 1930 diretto da Jacques Jaccard
The Cheyenne Kid – film del 1933 diretto da Robert F. Hill
The Cheyenne Kid – film del 1940 diretto da Bernard B. Ray